Insana steht für:

 Insana (Dialekt), ein Dialekt des Uab Meto auf Timor
 Insana, ein ehemaliges Reich in Westtimor
 Insana (Nordzentraltimor), ein Distrikt im indonesischen Regierungsbezirk Nordzentraltimor
 eine Eigenmarke der Drogeriemarktkette Rossmann

Insana ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Insana (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tino Insana (1948–2017), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher